Bohli ist der Familienname von:

 Stéphane Bohli (* 1983), Schweizer Tennisspieler
 Tom Bohli (* 1994), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Boli